Ima steht für:

 der Künstlername von Inger-Mari Aikio, eine finnisch-samische Autorin
 ein Dokumentarfilm von Caterina Klusemann
 Ima (Pflanze), eine altägyptische Nutzpflanze
 Ima oder Jam (Land), war ein nubisches Land oder ein Ort, der in ägyptischen Quellen vom Alten bis zum Neuen Reich erwähnt wird

IMA steht als Abkürzung für:

 Civic IMA, Integrated Motor Assist, die Bezeichnung eines Hybridantriebs des japanischen Autoherstellers Honda
 Independent Management Architecture, eine zentrale Komponente einer Citrix Presentation-Server-Umgebung
 Industria Macchine Automatiche, ein italienischer Hersteller von Verpackungsmaschinen
 Informationsmanagement, Maßnahmen zur Bereitstellung von Informationen in und für Unternehmen
 Injektormengenabgleich, zur Kalibrierung von Injektoren für die Kraftstoffeinspritzung
 Inoffizieller Mitarbeiter mit besonderen Aufgaben bei der DDR-Staatssicherheit
 Institut du monde arabe, ein französisches Kulturinstitut
 Institute of Management Accountants
 Integrated Modular Avionics, eine Computer-/Netzwerk-Architektur in Flugzeugen
 Interactive Media Ads, eine Software-Schnittstelle (SDK) von Google zur Übertragung und Darstellung interaktiver Werbeformen wie Videowerbung (Video Ad Serving Template)
 Interactive Multimedia Association, Organisation für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit von Multimedia-Unternehmen
 Interministerieller Ausschuss, ein Entscheidungsorgan der Bundesregierung
 internal mammarian arteria, dem englischen Ausdruck für die Arteria thoracica interna
 International Mineralogical Association, die Internationale Mineralogische Vereinigung
 International Music Award, Musikpreis
 International Mycological Association, die Internationale Mykologische Vereinigung
 Internationale Fachmesse Unterhaltungs- und Warenautomaten, Branchentreff für die Unterhaltungs- und Warenautomatenindustrie
 Inverse Multiplexing for ATM, eine Technologie zum Transport von ATM Daten über E1/DS1-Leitungen
 Islamic Movement of Africa
 Israel Medical Association, eine in Israel beheimatete Ärzteorganisation

Siehe auch:
 Imma

Abkürzung